Mascolo – parte anteriore dei cannoni a retrocarica

Persone
 Bruno Mascolo (1996) – cestista italiano
 Georg Mascolo (1964) – giornalista tedesco
 Gianni Mascolo (1940-2016) – cantante italiano
 Joseph Mascolo (1929-2016) – attore statunitense